Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3 — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 15 листопада 1994 року лейблом Columbia.

Список пісень 
Автор всіх пісень — Боб Ділан, окрім тих, де зазначено інше.

Посилання 
 «Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 «Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records